

Belgique 
 Chapelle Saint-Sulpice, à Aineffe (Faimes)
 Église Saint-Sulpice, à Beauvechain
 Église Saint-Sulpice, à Diest
 Église Saint-Sulpice, à Hélécine
 Église Saint-Sulpice, à Jumet (Charleroi)
 Église Saint-Sulpice, à Moulbaix (Ath)

Canada 
 Église Saint-Sulpice. à Saint-Sulpice (Québec)

France 
 Église Saint-Sulpice d'Amettes (Pas-de-Calais)
 Église Saint-Sulpice d'Armeau (Yonne)
 Église Saint-Sulpice d'Audeville (Loiret)
 Église Saint-Sulpice d'Authiou (Nièvre)
 Église Saint-Sulpice de Banize (Creuse)
 Église Saint-Sulpice de Barberey-Saint-Sulpice (Aube)
 Église Saint-Sulpice de Berlancourt (Aisne)
 Église Saint-Sulpice de Bérou-la-Mulotière (Eure-et-Loir)
 Église Saint-Sulpice de Béthancourt-en-Valois (Oise)
 Église Saint-Sulpice-et-Saint-Antoine de Bitry (Oise)
 Église Saint-Sulpice de Bonnétable (Sarthe)
 Église Saint-Sulpice de Bouleternère (Pyrénées-Orientales)
 Église Saint-Sulpice de Boux-sous-Salmaise (Côte-d'Or)
 Église Saint-Sulpice de Breteuil (Eure)
 Église Saint-Sulpice du Bugue (Dordogne)
 Église Saint-Sulpice et Saint-Antoine de Cessières (Aisne)
 Église Saint-Sulpice de Chars (Val-d'Oise)
 Église Saint-Sulpice de Chémery-sur-Bar (Ardennes)
 Église Saint-Sulpice de Chenou (Seine-et-Marne)
 Église Saint-Sulpice de Clastres (Aisne)
 Église Saint-Sulpice de Daubèze (Gironde)
 Église Saint-Sulpice de Dournazac (Haute-Vienne)
 Église Saint-Sulpice de Fontaine-en-Bray (Seine-Maritime)
 Église Saint-Sulpice de Fougères (Ille-et-Vilaine)
 Église Saint-Sulpice du Genest au Genest-Saint-Isle (Mayenne)
 Église Saint-Sulpice de Gennes-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine)
 Église Saint-Antoine-Saint-Sulpice de Grigny (Essonne)
 Église Saint-Sulpice d'Heudicourt (Eure)
 Église Saint-Sulpice d'Huppy (Somme)
 Église Saint-Sulpice de Ladapeyre (Creuse)
 Église Saint-Sulpice de Lafosse (Gironde)
 Église Saint-Sulpice de Langy (Allier)
 Église Saint-Sulpice de La Pallu (Mayenne)
 Église Saint-Sulpice de Laval-le-Prieuré (Doubs)
 Église Saint-Sulpice-Saint-Pierre de Limetz-Villez (Yvelines)
 Église Saint-Sulpice de Louroux-de-Beaune (Allier)
 Église Saint-Sulpice de Marignac (Charente-Maritime)
 Église Saint-Sulpice de Mergey (Aube)
 Église Saint-Sulpice de Mérigny (Indre)
 Église Saint-Sulpice de Meyronne (Lot)
 Église Saint-Sulpice de Mombrier (Gironde)
 Église Saint-Sulpice de Montagny (Loire)
 Église Saint-Sulpice-de-Bourges de Montagudet (Tarn-et-Garonne)
 Église Saint-Sulpice de Montsoult (Val-d'Oise)
 Église Saint-Sulpice de Mornay-Berry (Cher)
 Église Saint-Sulpice de Morteau (Haute-Marne)
 Église Saint-Sulpice de Niherne (Indre)
 Église Saint-Sulpice de Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir)
 Église Saint-Sulpice de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis)
 Église Saint-Sulpice d'Oyré (Vienne)

 Église Saint-Sulpice de Paris
 Église Saint-Sulpice de Pierrefonds (Oise)
 Église Saint-Sulpice de Plasnes (Eure)
 Église Saint-Sulpice de Rou (Maine-et-Loire)
 Église Saint-Sulpice de Roussines (Indre)
 Église Saint-Sulpice de Rumigny (Ardennes)
 Église Saint-Sulpice de Ry (Seine-Maritime)
 Église Saint-Sulpice de Saint-Sulpice (Maine-et-Loire)
 Église Saint-Sulpice de Saint-Sulpice-d'Arnoult (Charente-Maritime)
 Église Saint-Sulpice de Saint-Sulpice-de-Favières (Essonne)
 Église Saint-Sulpice de Saint-Sulpice-de-Mareuil (Dordogne)
 Église Saint-Sulpice de Saint-Sulpice-de-Royan (Charente-Maritime)
 Église Saint-Sulpice de Saint-Sulpice-le-Dunois (Creuse)
 Église Saint-Sulpice de Saint-Sulpice-le-Guérétois (Creuse)
 Église Saint-Sulpice Saint-Sulpice-sur-Lèze (Haute-Garonne)
 Église Saint-Sulpice de Saint-Sulpice-sur-Risle (Orne)
 Église Saint-Sulpice de Saint-Vigor-le-Grand (Calvados)
 Église Saint-Sulpice de Sauzelles (Indre)
 Église Saint-Sulpice de Secqueville-en-Bessin (Calvados)
 Église Saint-Sulpice de Seraincourt (Val-d'Oise)
 Église Saint-Sulpice de Theillay (Loir-et-Cher)
 Église Saint-Sulpice-et-Saint-Antoine de Veuilly-la-Poterie (Aisne)
 Église Saint-Sulpice de Ville-sur-Illon (Vosges)
 Église Saint-Sulpice de Villiers-Adam (Val-d'Oise)
 Église Saint-Sulpice de Vitray-sous-Brézolles (Eure-et-Loir)
 Église Saint-Sulpice de Voisines (Yonne)
 Église Saint-Sulpice de Willeman (Pas-de-Calais)

Voir aussi